Первин Пар, урождённая Первин Доюм (, 23 марта 1939, Бурса, Турция — 30 июля 2015, Измир, Турция) — турецкая  кино.

Биография 
Детство провела в Измире.
Дебютировала в кино в 1957 году, снявшись в фильме Атифа Йылмаза «Желание невесты». В том же году снялась в таких фильмах, как «Возвращение легиона», «Родня» и «Горсть земли».

Принимала участие в таких классических фильмах турецкого кино, как «Гурбет Кушлары» (1964), «Четыре женщины в гареме» (1965) и «Закон границы» (1966). За свою кинокарьеру снялась в 80 фильмах.

Ушла из кино в 1977 году. Некоторое время появлялась на сцене казино «Максим», выступала на сцене в Анкаре. Поселилась в Измире, где работала флористом, открыла цветочный магазин.

Умерла 30 июля 2015 года в больнице измирского Университета Докуз Эйлюль, где более двух лет лечилась от лейкемии.

Фильмография 

 Çırılçıplak (1977)
 Baskın (1977)
 Çeşme (1976)
 Kader Torbası (1976)
 Uykusuz Geceler (1969)
 Menekşe Gözler (1969)
 Fakir Kızın Romanı (1969)
 Kanun Namına (1968)
 Baharda Solan Çiçek (1968)
 Kahveci Güzeli (1968)
 Şafak Sökmesin (1968)
 Menderes Köprüsü (1968)
 Yara (1968)
 Kara Yazım (1968)
 Namus Belası (1967)
 Kilink Uçan Adama Karşı (1967)
 Kilink İstanbul'da (1967)
 Aşkım Günahımdır (1967)
 Ecelin Geldi Yavrum (1967)
 Şoför Parçası (1967)
 Ilk Aşkım (1967)
 Kanlı Pazar (1966)
 Ben Bir Kanun Kaçağıyım (1966)
 Hudutların Kanunu (1966)
 Hızır Efe (1966)
 Kahreden Firar (1966)
 Burçak Tarlası (1966)
 Tehlikeli Oyun (1966)
 Kumsalda Üç Kadın (1966)
 Korkunç Arzu (1966)
 Davudo (1965)
 Aşkım Silahımdır (1965)
 Bitirim Aşkı (1965)
 Devlerin Kavgası (1965)
 Erkek Dediğin Böyle Olur (1965)
 Garip Bir İzdivaç (1965)
 Gizli Emir (1965)
 Haremde Dört Kadın (1965)
 Muradın Türküsü (1965)
 Yaralı Kartal (1965)
 Yarına Boşver (1965)
 Yasak Cennet (1965)
 Yasak Sokaklar (1965)
 Anlatamam Utanırım (1964)
 Gurbet Kuşları (1964)
 Sen Vur Ben Kırayım (1964)
 Kalbe Vuran Düşman (1964)
 Hayat Kavgası (1964)
 Her Gün Ölmektense (1964)
 Dağ Başını Duman Almış (1964)
 Cehennem Arkadaşları (1964)
 Hızlı Yaşayanlar (1964)
 Kara Memed (1964)
 Azrailin Habercisi (1963)
 Gençlik Hülyaları (1962)
 Canevimden Vurdular (1962)
 Meşeler Güvermiş (1962)
 Sonbahar Yaprakları (1962)
 Ayrılan Yollar (1962)
 Ya O Ya Ben (1961)
 Balıkçının Kızı Gülnaz (1959)
 Sonbahar (1959)
Pamukçu Güzeli Halime (1959)
Şahinler Diyarı (1958)
 Alageyik (1958)
 Tütüncü Kız Emine (1958)
 Bir Yudum Su (1958)
 Lejyon Dönüşü (1957)
 Kin (1957)
 Murat Çesmesi (1957)
 Bir Avuç Toprak (1957)
 Yetim (1957)
 Dertli Gelin Sirvan (1957)
 Gelinin Muradı (1957)
Allı Gelin (1957)

Примечания

Ссылки 
 
Pervin Par

Умершие от лейкоза
Родившиеся в Бурсе